Magee désigne :

Personnes 
Magee est un patronyme d'origine irlandaise porté notamment par :
 Barry Magee (1934-), athlète néo-zélandais.
 Bryan Magee (1930-2019), philosophe anglais.
 David Magee (1962-), scénariste américain.
 Kevin Magee (1962-) , pilote moto australien.
 Kevin Magee (1959-2003), joueur américain de basket-ball.
 Jim Magee (1870-1924), joueur irlandais de rugby à XV, qui a évolué avec l'équipe d'Irlande comme ailier.
 Louis Magee (1874-1945), joueur irlandais de rugby à XV, qui a évolué avec l'équipe d'Irlande comme demi d'ouverture.
 Michael Magee (1929-2011), acteur canadien ayant joué dans la série The Raccoons.
 Patrick Magee (1922-1982), acteur irlandais.
 Samantha Magee (1983-), rameuse d'aviron américaine.
 
 Sam Magee (1990-), joueur irlandais de badminton.

Géographie 
 Magee est une ville du Mississippi, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme